Серазере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Орлеана, 17 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 537,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серазере на сайті французького Національного інституту географії
 Серазере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серазере на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серазере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серазере на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар